Teacher's Pet pode referir-se a:
 Teacher's Pet (1958), um filme da Paramount Pictures de 1958, dirigido por George Seaton e estrelado por Clark Gable e Doris Day
 Teacher's Pet (2004), um filme musical da Disney, lançado em 2004
 Teacher's Pet (série de televisão), uma série de televisão da Disney, que foi exibida entre 2000 e 2002

Desambiguações de artes